Нижняя Еловка — река в России, протекает в Чердынском районе Пермского края. Устье реки находится в 5,3 км по левому берегу реки Ларевка. Длина реки составляет 34 км.

Исток реки в холмах северной части Полюдова кряжа в 15 км к северо-западу от деревни Верхняя Колва. В верховьях течёт на юго-запад, затем поворачивает на северо-запад. Приток — Верхний Неч (левый). Всё течение проходит по ненаселённому лесу. Впадет в Ларевку в болотах севернее заброшенного посёлка Головной.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100006468
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100646
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Бассейн Колвы (приток Вишеры)
Реки Чердынского района